Sirte kan avse:

Sirt - en stad i Libyen
Surt (kommun) - en kommun i Libyen
Sidrabukten - på den libyska nordkusten
Sirte Basin - ett oljefält söder om kommunen Surt och bukten
Sirte Oil Company - ett libyskt oljebolag
Sirte-deklarationen - en resolution från 1999 i skapandet Afrikanska unionen